Пиещяни () е град в западна Словакия, административен център на окръг Пиещяни в Търнавски край. Населението му е 27 307 души.

Разположен е на река Вах в подножието на Карпатите, на 36 km северно от Търнава. Първите сведения за селището са от 1113 година, когато то е част от Унгария. В края на XIX век то става известно със своите минерални бани. Става част от Чехословакия при създаването на тази държава през 1918 година, а от 1992 година е в границите на самостоятелна Словакия.

Известни личности 
 Родени в Пиещяни
 Магдалена Рибарикова (р. 1988), тенисистка
 Доминика Цибулкова (р. 1989), тенисистка
 Мартина Моравцова (p. 1976), плувкиня

Източници 

Балнеологични курорти в Словакия
Градове в Търнавски край